Marija Kovač r. Turkalj, rožalja u Kraljicama Bodroga
Marija Turkalj Matić, slikarica
Marija Turkalj (nogometašica), hrvatska reprezentativka do 19

Izvori